A Ordem de Mérito Militar (em russo: Орден «За военные заслуги»)é uma condecoração russa, criada por decreto presidencial em 2 de Março de 1994.

O seu objectivo era "homenagear os distintos e exemplares serviços, assim como a boa preparação, das forças armadas, e também os actos de coragem e estabelecimentos de laços entre o exército russo e outros exércitos"

Ordens honoríficas da Rússia
Ordens militares
Prêmios da Rússia